2429 Schürer – asteroide della fascia principale

Persone 

 Emil Schürer – teologo protestante tedesco
 Erna Schürer – attrice tedesca